

Vencedores até 2005 

Futebol da Suécia
Suecia Taca
Futebol Cencedores Taca